

Miejscowości w Polsce 
 Ujście – miasto w woj. wielkopolskim
 Ujście – wieś w woj. lubelskim
 Ujście – osada w woj. warmińsko-mazurskim w gminie Braniewo
 Ujście – osada wsi Nowakowo w woj. warmińsko-mazurskim w gminie Elbląg
 Ujście – część wsi Głogowiec w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza

Miejscowości na Ukrainie 
 Ujście (ukr. Устя) – wieś na Ukrainie w rejonie koreckim obwodu rówieńskiego.

Miejscowości na Białorusi 
 Ujście – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Dalekie.
 Ujście – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
 Ujście – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
 Ujście – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.

Inne 
 Ujście – otwór w muszli ślimaka
 Ujście – przełęcz w słowackich Tatrach Zachodnich
 Ujście – miejsce, w którym rzeka lub inny ciek kończy swój bieg

Zobacz też 
 Ujście Jezuickie
 Uście